Compúter Músic Jóurnal — американский научный журнал по тематике, относящейся к сфере компьютерной музыки.

В ежеквартальном журнале Computer Music освещается широкий круг вопросов, связанных с проблематикой цифровой обработки аудио сигналов, а также с различными (как эстетическими, так и технологическими) аспектами современной электронной музыки. 

Computer Music Journal основан в 1977 году.

В настоящее время выпускается издательством MIT Press. 

Журнал публикуется как в электронном, так и в печатном виде.
 
В качестве ежегодного приложения к журналу Computer Music издаётся CD / DVD с аудио и видео материалами, отражающими творчество различных артистов, работающих в области компьютерной музыки.

См. также 
 Компьютерная музыка
 Электронная музыка
 Музыкально-компьютерные технологии
 Звуковой и музыкальный компьютинг
 Международная конференция по компьютерной музыке (ICMC)
 Международная ассоциация компьютерной музыки (ICMA)
 Электроакустическая музыка
 Новые интерфейсы музыкального выражения

Ссылки  
Официальный сайт
 Computer Music Journal на сайте MIT Press
Научные журналы США
Печатные издания, возникшие в 1977 году